

Geografia 
 Celano – comune italiano in provincia dell'Aquila
 Borgo Celano – frazione di San Marco in Lamis in provincia di Foggia

Persone 
 Celano – famiglia nobile italiana
 Tommaso da Celano (circa 1200-circa 1265) – frate francescano autore della biografia di Francesco e Chiara d'Assisi
 Tommaso da Celano (circa 1180 – tra 1251 e 1254) – conte di Celano, di Albe e di Molise
 Carlo Celano (1625-1693) – scrittore e religioso
 Guido Celano (1904-1988) – attore, doppiatore e regista

Pagine correlate 
 Celani
 Celan